Spam pode ser:

 Spam, um tipo de mensagem eletrônica
 Spam, alimento feito de carne
 Spam blog, um tipo de blogue
 SPAM, acrônimo da Sociedade Pró-Arte Moderna

Desambiguação